Оржер — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Иль и Вилен, округ Ренн, кантон Жанзе.
 Замок Оржер — замок начала XX века, расположенный в центре города Рив департамент Изер.